«Aftermath» -o «The Aftermath»- puede referirse a:

Cine y televisión 
 The Aftermath (1914), película protagonizado por Harry von Meter.
 The Aftermath (1982), película protagonizado por Sid Haig.

 Aftermath (1994), película (cortometraje) de Nacho Cerdà.
 Aftermath (2001), película protagonizado por Meredith Baxter.
 Aftermath (2002), película protagonizado por Sean Young.
 Aftermath (2004), película danesa.
 Aftermath (2010), película protagonizado por Anthony Michael Hall.

 Aftermath (2010), serie de televisión de Canadá.
 Aftermath (2017), película estadounidense.
The Aftermath (2019), película británica-alemana-estadounidense.
 Aftermath (2021), película estadounidense.

Música 
 Aftermath Records/Entertainment (1996-), discográfica estadounidense.
 Aftermath (1966), álbum del grupo británico The Rolling Stones.
 Aftermath (2010), álbum de Hillsong United.
 Aftermath (2014), álbum/banda sonora de Amy Lee para la película War Story.
 Aftermath (2015), canción del dj holandés Quintino con Sandro Silva
 Aftermath (2016), canción de Muse
 The Aftermath   (2018), álbum de Midnattsol